Straldzha kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Straldzja, kommun, Jambol, 
 Straldzja, ort, Jambol, Obsjtina Straldzja, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar